Јан Кодеш је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Илије Настасеа резултатом 8:6, 6:2, 2:6, 7:5.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1971.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно